Jardim Botânico (« Jardin botanique ») peut faire référence à :
Jardim Botânico, une région administrative brésilienne du District fédéral.
Jardim Botânico est un quartier de la ville de Rio de Janeiro, capitale de l'État de Rio de Janeiro.
Jardim Botânico est un quartier de la ville de Curitiba, capitale de l'État du Paraná.
Jardim Botânico est un quartier de la ville de Porto Alegre, capitale de l'État du Rio Grande do Sul.